Marseillan (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Marseillan (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Marseillan (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje